Toto je seznam obcí v departementu Eure ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Eure